Мацеев Владимир Гаврилович () — советский учёный-экономист. Доктор экономических наук (1983), профессор (1984).

Биография 
Родился 20 июля 1924 года в городе Кривой Рог в посёлке станции Долгинцево.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1942 года в составе 4-го гвардейского авиаполка 9-й гвардейской авиационной дивизии Авиации дальнего действия СССР, майор.

В 1948—1950 годах — секретарь Дзержинского районного комитета ЛКСМУ в Кривом Роге. В 1950—1958 годах — инструктор, заведующий отделом Дзержинского районного комитета КП Украины. В 1958—1963 годах — заведующий отделом Криворожского городского комитета КП Украины.

В 1956 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности историк.

С 1963 года работает в Криворожском горнорудном институте: ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой экономики, организации и планирования промышленности.

Умер 9 декабря 1984 года в городе Кривой Рог.

Научная деятельность 
Специалист в области проблем экономики обогащения руд, планирования показателей труда и заработных плат на предприятиях чёрной металлургии. Автор более 75 научных трудов. В сферу научных интересов входили поиски эффективных и экономически обоснованных методов добычи железорудного сырья и повышение его качества.

Научные труды 
 Себестоимость железной руды и пути её снижения / Днепропетровск, 1964;
 Основные фонды горнообрабатывающих предприятий / , 1976;
 Динамика фондоотдачи на горном предприятии / Горный журнал. — 1979. — № 10;
 Интенсификация и эффективность горнорудного производства / , 1980;
 Экономика обогащения руд чёрных металлов: учебное пособие по специальности «Обогащение полезных ископаемых» и «Экономика и организация горной промышленности» / : Недра, 1986. — 223 с.

Награды 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Орден Отечественной Войны 2-й степени (06.04.1985).

Примечания

Источники 
 
 
 Мацеєв Володимир Гаврилович // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 96. ISBN 978-966-2775-04-4.

Ссылки 
 Мацеев Владимир Гаврилович в Российской национальной библиотеке.
 Память народа: Мацеев Владимир Гаврилович.

Экономисты СССР
Историки СССР
Члены КПСС
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Майоры (СССР)